Myxosporida är en ordning av djur. Myxosporida ingår i klassen Myxosporea, fylumet Myxozoa och riket djur. I ordningen Myxosporida finns 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myxozoer
Myxosporida